Enginyeria:
Gavarra, embarcació robusta, normalment sense motor, de fons pla i bordes paral·leles utilitzada al transport fluvial i portuari de càrrega.
 Geografia:
 Barri de la Gavarra, barri de Cornellà de Llobregat.
 Gavarra (Alt Urgell), nucli de població del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell).
 Estació de Gavarra, parada de la línia L5 del Metro de TMB a Cornellà de Llobregat.
 Botànica:
Gavarra (Rosa canina), planta de la família de les rosàcies.